

Osoby 
 David Garrison (ur. 1952) – aktor amerykański
 Glenn Garrison (ur. 1974) – amerykański zapaśnik
 Jim Garrison (ur. 1921) – polityk amerykański
 Jimmy Garrison (1934-1976) – amerykański kontrabasista jazzowy
 Lane Garrison (ur. 1980) – aktor amerykański
 Michael Garrison (1956-2004) – amerykański muzyk
 Walter Garrison Runciman (ur. 1934) –  socjolog brytyjski
 William Lloyd Garrison (1805-1879) – amerykański abolicjonista
 Zina Garrison (ur. 1963) – tenisistka amerykańska

Miejscowości w USA 
 Garrison – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Lewis
 Garrison – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Garrison – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Garrison – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Garrison – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Powell
 Garrison – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Garrison – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Garrison – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nacogdoches
Gminy w USA:
 Garrison (ang. Garrison Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Garrison (ang. Garrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian

Zobacz też 
 Dolonagrion Garrison – gatunek ważki
 (19533) Garrison – planetoida